Rosalina steht für:
 Figuren aus dem Mario-Universum#Rosalina, einem Charakter aus den Super-Mario-Spielen
Rosalina ist der Familienname folgender Personen:
 Atu Rosalina, eine französische Badmintonspielerin
Siehe auch: